Tilawa bezeichnet:

 Tilawa (Schiff), britisches Passagierschiff
 , zu deutsch Koranrezitation